Farsø (plaats), plaats en voormalige gemeente in Denemarken
 Farsø (parochie), parochie in Denemarken